Jongeren Advies Centrum (België)
 Jongeren Advies Centrum (Nederland)